Amt Lehnin ist der Name folgender Ämter: 

 Amt Lehnin (1542–1872), Domänenamt in der Mark Brandenburg
 Amt Lehnin (1992–2002), Amt im Land Brandenburg